

Чоловіки 
 Бурковський Андрій Володимирович (*1983) — російський актор театру і кіно, колишній гравець КВК.
 Бурковський Віталій Олексійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бурковський Анатолій Трохимович (1916—1985) — Герой Радянського Союзу.
 Бурковський Сергій Вікторович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що що відзначився під час російського вторгнення в Україну 2022 року, Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (2022).
 Бурковський Сергій Збиславович (*1972) — колишній український футболіст, захисник.

Жінки 
 Бурковська Олена Іванівна (* 1981) — українська спортсменка-легкоатлетка.
 Бурковська Юлія Віталіївна (* 1985) — українська поетеса, письменниця, журналістка.

Українські прізвища